Partia Humanistyczna (Chile)
 Partia Humanistyczna (Portugalia)
 Partia Humanistyczna (Szwajcaria)

Zobacz też:
 Międzynarodówka Humanistyczna